Della Faille d'Assenede est une famille de la noblesse belge des Pays-Bas méridionaux (actuelle Belgique) qui peut faire référence à :

Patronyme 
 Famille della Faille, famille de la noblesse belge née en 1383 et toujours existante aujourd’hui, composée de 6 branches dont :
 Famille Della Faille d'Assenede qui comprend notamment les membres suivants :
 Emmanuel della Faille d'Assenede (1728-1808), aristocrate belge ;
 Jean Baptiste della Faille d'Assenede (1599-1666), avocat et homme politique belge ;
 Jean-Baptiste della Faille d'Assenede (1654-1703), aristocrate belge ;
 Jean François della Faille d'Assenede (1688-1761), aristocrate belge ;
 Joseph-Sébastien-Ghislain della Faille d'Assenede (1756-1830), homme politique belge ;
 Pierre-Idesbald della Faille d'Assenede (1627-1695), homme politique belge.

Patronyme belge